Двухкоготная черепаха () — единственный вид одноимённого семейства мягкотелых черепах, представляет собой в известной мере переход от скрытошейных к мягкотелым черепахам, поскольку костный панцирь у них сохранён почти полностью. Краевые костные пластинки соединяются с рёберными. Сплошной брюшной щит не имеет центрального хрящевого поля и прочно соединён со спинным. Каждая лапа снабжена парой когтей. На роговых челюстях нет кожистых выростов — «губ», которые характерны для всех трёхкоготных черепах.

Вид относится к живым ископаемым.

Двухкоготные черепахи обитают лишь в пресноводных лагунах и водоёмах Северной территории Австралии и юга Новой Гвинеи.

Примечания

Ссылки 
 
 Australian Freshwater Turtle Conservation and Research Association
 Australian Dept of the Environment website on Pig-nosed Turtle

Двухкоготные черепахи
Живые ископаемые
Пресмыкающиеся Австралии
Пресмыкающиеся Новой Гвинеи
Животные, описанные в 1887 году